Grasberg peut désigner :
 Grasberg, une commune d'Allemagne ;
 Grasberg, une montagne en Autriche ;
 Grasberg, une montagne en Indonésie ;
 la mine de Grasberg, une mine à ciel ouvert située en Indonésie.